Коломитос има више значења:

 Коломитос (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Коломитос (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Коломитос (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коломитос (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коломитос (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику